Anakonda je lahko:
 Anakonda (Eunectes), rod kač
 Anakonda (filmska serija) - serija pustolovskih grozljivk iz 1990. in 2000. let
 Anakonda (film), prvi film iz serije
 Lavočkin La-250 »Anakonda«, sovjetski dvomotorni visokovišinski prestreznik
 Operacija Anakonda, mednarodna vojaška operacija leta 2002 v sklopu vojne proti terorizmu v Afganistanu